Нико́ла Лари́ни (; родился 19 марта 1964 года в Камайоре, Италия) — итальянский автогонщик, чемпион серии DTM 1993 года, пилот Формулы-1.

Спортивная карьера

Ранние годы 
Никола начал свою карьеру в гонках формулической техники. После нескольких лет в младших сериях, в конце 1984 года Ларини дебютирует в национальном чемпионате Ф3. Притирка к технике этого класса проходит достаточно быстро: в 1986-м Никола завоёвывает титул чемпиона серии.

Следующий этап карьеры вышел смазанным — итальянец так и не нашёл себе постоянного места ни в одном из чемпионатов, периодически стартуя то тут, то там. В этот период Ларини пробует себя в туринговых соревнованиях, небезуспешно поучаствовав в нескольких этапах местного ЧМ.

Формула-1 
Период безвременья заканчивается перед сезоном 1988 года: итальянец подписывает контракт боевого пилота с командой Osella F1. Два сезона в составе туринского коллектива приносят множественные разочарования — за это время Никола 13 раз не проходит предквалификацию и лишь четырежды добирается до финиша (лучшая гонка — Монако-1988).

В 1990 году Ларини перебирается во французский коллектив Ligier F1. Весьма стабильный год с множеством финишей в десятке сильнейших так и не приносит очков.

В 1991 году Никола переходит в Modena F1. Дебютант чемпионата мира построил вполне неплохую машину, но из-за недостатка финансирования не смог её с должной скоростью улучшать. Как итог заработанное на старте сезона в США седьмое место так и осталось с большим запасом лучшим результатом сезона. Дополнили сезон 11 гран-при, где итальянец заканчивал борьбу уже в преквалификации. По окончании сезона проект команды в Ф1 был закрыт.

Неудача с Modena F1 поубавила желание итальянца участвовать в чемпионате мира за слабые команды. Однако Никола не покинул чемпионат мира, став пилотом-испытателем Ferrari F1, начинавшей в тот момент создавать свою концепцию машины с активной подвеской. На команду из Маранелло Ларини проработает до 1999 года, получив за это время несколько шансов вернуться в Формулу-1, заменяя травмированных пилотов из боевого состава. Лучшая из этих гонок пришлась на полулегендарный «чёрный уик-энд» Имолы-1994, где Никола финишировал вторым.

В 1997-м году Никола проводит свой последний сезон в качестве боевого пилота чемпионата мира, проведя несколько гонок за партнёрскую команду Ferrari — Sauber.

Кузовные соревнования 

,С 1990 года итальянец всё более регулярно стартует в различных туринговых соревнованиях. Сначала это был национальный кузовной чемпионат, где Никола с первого же сезона выступал очень сильно и в сезоне-1992 завоевал титул чемпиона.

В 1993 году Alfa Romeo переводит своего пилота в Германию — в чемпионат DTM. Изменение оказывается удачным: Ларини выигрывает половину гонок сезона и завоёвывает титул чемпиона. В этом же году итальянец становится вторым на одноэтапном Кубке мира. В дальнейшем подобные успехи повторить не удаётся и Никола постепенно превращается в одного из середников серии, лишь иногда одерживая всё более редкие победы.

С закрытием в конце 1996 года чемпионата DTM, Ларини возвращается в итальянский туринг. В этой серии он участвует до 2009 года, пережив все её перерождения — сначала в чемпионат Европы, а затем в чемпионат мира. Лучшие сезоны пришлись на начало 2000-х, когда, выступая за команду Nordauto, Никола был одним из лидеров серии и несколько раз заканчивал чемпионат в тройке сильнейших.

Итальянец мог продолжать свою карьеру в мировом туринге и дольше, но уход из WTCC команды SEAT Sport привёл к непродлению контракта Ларини с его тогдашним коллективом RML Group.

В последние годы Никола изредка стартует в мелких региональных чемпионатах по всей Европе.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Формульные чемпионаты

Международная Формула-3000

Формула-1 

|-
!
! Coloni
! Coloni FC-187
! Ford DFZ 3,5 L V8
! 

||

|-
!
! Osella
! Osella FA1
! Osella 1,5 L V8T
! 

||

|-
!
! Osella
! Osella FA1M89
! Ford DFR 3,5 L V8
! 

||

|-
!
! Ligier
! Ligier JS33
! Ford DFR 3,5 L V8
! 

||

|-
!
! Modena
! Lambo 291
! Lamborghini 3,5 L V12
! 

||

|-
!
! Ferrari
! Ferrari F92A
! Ferrari 3,5 L V12
! 

||

|-
!
! Ferrari
! Ferrari 412T1
! Ferrari 3,5 L V12
! 

||

|-
!
! Sauber
! Sauber C16
! Petronas 3,0 L V10
! 

|}

Гонки кузовных машин

DTM / ITC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.В сезоне-1994 итальянский и британский этап серии шли вне зачёта основного первенства.В сезоне-1995 в рамках серии разыгрывалось два титула.Вторая гонка на трассе АФУС в 1995 году не пошла в общий зачёт серии.

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 19 марта
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся в Камайоре
Автогонщики Италии
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Coloni
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lamborghini
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Sauber
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты DTM из Италии
Чемпионы DTM
Пилоты TC 2000
Пилоты WTCC из Италии
Пилоты RML
Пилоты N.Technology